Koštofrank (zkomolenina), správně latinsky Castellum francum (Franský hrad) byla původně snad dřevěná (?) tvrz, která stávala na místě dnešního zámku v centru města Lázně Bělohrad a byla v době renesanční rozšířena na kamennou stavbu tvrze nebo zámku s bílou fasádou.

Historie 

Tvrz stála uprostřed osady Nová Ves na malé říčce Javorce. První písemná zmínka o Koštofranku pochází z roku 1354, kdy stavba tvořila jádro vsi společně s kostelem. Tehdy panství patřilo Bořkům z Nové Vsi. V roce 1543 Jindřich Škopek z Bílých Otradovic koupil Novou Ves a jeho syn Jan kolem roku 1550 vystavěl novou kamennou tvrz kolem roku 1550.

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Zaniklé tvrze v okrese Jičín
Stavby v Lázních Bělohrad